

Geografia

Austria 
 Brugg – dzielnica Hermagor-Pressegger See

Szwajcaria 
 Brugg – okręg w kantonie Argowia
 Brugg – miasto w kantonie Argowia, w okręgu Brugg
 Brugg – stacja kolejowa w Brugg

Inne 
 Kabelwerke Brugg – szwajcarski koncern

Zobacz też 
 Bruck
 Brug